Чивилихин — фамилия.

Известные носители:
 Чивилихин, Анатолий Тимофеевич (1915—1957) — советский поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент, педагог.
 Чивилихин, Владимир Алексеевич (1928—1984) — русский писатель, эссеист и прозаик, журналист.

См. также 
 Чувилевский